Herbert Schulze ist der Name folgender Personen:

* Herbert Schulze (Organist) (1895–1985), deutscher Musikpädagoge, Organist und Orgelbauer
 Herbert Schulze (SS-Mitglied) (1914–1992), deutscher SS-Sturmbannführer 
 Herbert Schulze (Musikwissenschaftler) (1923–1975), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Herbert Schultze